Hsieh Cheng Peng e Yang Tsung-hua erano i detentori del titolo, ma solo Hsieh Cheng Peng ha partecipato quest'anno.

Hsieh Cheng Peng ha fatto coppia con Francis Casey Alcantara e ha vinto in finale 6-4, 6-2, contro Mikhal Biryukov e Yasutaka Uchiyama.

Teste di serie

 Yuki Bhambri /  Huang Liang-chi (semifinali)
 Marin Draganja /  Dino Marcan (quarti di finale)
 Carlos Boluda-Purkiss /  Pablo Carreno-Busta (primo turno)
 Harry Fowler  /  Julen Urigüen (primo turno)

 Julien Obry /  Adrien Puget (quarti di finale) 
 Hiroyasu Ehara /  Shuichi Sekiguchi (primo turno) 
 Francis Casey Alcantara /  Hsieh Cheng-peng (campioni) 
 Miguel Almeida /  Karim-Mohamed Maamoun (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2009